Christian Morgenstern henviser til:

 Christian Morgenstern (maler) (1805–1867), tysk maler
 Christian Morgenstern (digter) (1871–1914), tysk digter
 Christian Morgenstern (musiker) (1975–2003), tysk musiker